Алтынарык — название населённых пунктов в Казахстане:

 Алтынарык — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Алтынарык — село в Меркенском районе Жамбылской области.